Tarantula obuhvata u grupu velikih pauka iz familije -{Theraphosidae}-. Žive u toplijim krajevima. Iako izgledaju opasno, nisu opasne za ljude. Većina vrsta potpuno je bezopasna za čoveka. Međutim, ujed nekih vrsta može biti opasan, ali do sada nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj od ujeda tarantule. Trenutno je identifikovano 1.010 vrsta.

Taksonomija 

Line je sve pauke stavio u jedan rod, -{Aranea}-. Godine 1802, Šarls Atanas Valkener je odvojio migalomorfne pauke u poseban rod, -{Mygale}-, ostavljajući sve ostale pauke u -{Aranea}-. Međutim, -{Mygale}- je već 1800. godine koristio Žorž Kivje za rod sisara (na grčkom mygale znači „rovčica”). Shodno tome, 1869. Tamerlan Torel je koristio porodično ime „Theraphosoidae” (moderni -{Theraphosidae}-) za paukove migalomorfe koji su mu bili poznati, a ne „Mygalidae” (kako je, na primer, koristio Džon Blekvol). Torel je kasnije podelio porodicu na nekoliko rodova, uključujući -{Theraphosa}-.

Podfamilije 

Jedna filogenomska studija iz 2019. prepoznala je 12 podfamilija. Za jednu (-{Ischnocolinae}-) je poznato da nije monofiletska.

Aviculariinae
Eumenophorinae
Harpactirinae
Ischnocolinae
Ornithoctoninae
Poecilotheriinae
Psalmopoeinae
Schismatothelinae
Selenocosmiinae
Stromatopelminae
Theraphosinae
Thrigmopoeinae

Odnos između potporodica pronađenih u studiji prikazan je u sledećem kladogramu. Istaknuto je dvostruko postavljanje -{Ischnocolinae}-.

Rodovi 

Prema podacima iz 2020, Svetski katalog pauka je prihvatio sledeće rodove:

 -{Acanthopelma F. O. Pickard-Cambridge, 1897}- 
 -{Acanthoscurria Ausserer, 1871}- 
 -{Acentropelma Pocock, 1901}- 
 -{Aenigmarachne Schmidt, 2005}-
 -{Agnostopelma Pérez-Miles & Weinmann, 2010}- 
 -{Aguapanela Perafán & Cifuentes, 2015}-
 -{Annandaliella Hirst, 1909}- 
 -{Anoploscelus Pocock, 1897}- 
 -{Antillena Bertani, Huff & Fukushima, 2017}- 
 -{Aphonopelma Pocock, 1901}- 
 -{Augacephalus Gallon, 2002}-
 -{Avicularia Lamarck, 1818}- 
 -{Bacillochilus Gallon, 2010}-
 -{Batesiella Pocock, 1903}- 
 -{Birupes Gabriel & Sherwood, 2019}- 
 -{Bistriopelma Kaderka, 2015}- 
 -{Bonnetina Vol, 2000}- 
 -{Brachionopus Pocock, 1897}- 
 -{Brachypelma Simon, 1891}- 
 -{Bumba Pérez-Miles, Bonaldo & Miglio, 2014}- 
 -{Cardiopelma Vol, 1999}- 
 -{Caribena Fukushima & Bertani, 2017}- 
 -{Catanduba Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012}-
 -{Catumiri Guadanucci, 2004}-
 -{Ceratogyrus Pocock, 1897}- 
 -{Chaetopelma Ausserer, 1871}- 
 -{Chilobrachys Karsch, 1892}- 
 -{Chromatopelma Schmidt, 1995}- 
 -{Citharacanthus Pocock, 1901}- 
 -{Citharognathus Pocock, 1895}- 
 -{Clavopelma Chamberlin, 1940}- 
 -{Coremiocnemis Simon, 1892}- 
 -{Cotztetlana Mendoza, 2012}- 
 -{Crassicrus Reichling & West, 1996}- 
 -{Cubanana Ortiz, 2008}- 
 -{Cyclosternum Ausserer, 1871}- 
 -{Cymbiapophysa Gabriel & Sherwood, 2020}-
 -{Cyriocosmus Simon, 1903}- 
 -{Cyriopagopus Simon, 1887}- 
 -{Cyrtopholis Simon, 1892}- 
 -{Davus O. Pickard-Cambridge, 1892}- 
 -{Dolichothele Mello-Leitão, 1923}- 
 -{Encyocratella Strand, 1907}- 
 -{Encyocrates Simon, 1892}- 
 -{Ephebopus Simon, 1892}- 
 -{Euathlus Ausserer, 1875}- 
 -{Eucratoscelus Pocock, 1898}- 
 -{Eumenophorus Pocock, 1897}- 
 -{Eupalaestrus Pocock, 1901}- 
 -{Euphrictus Hirst, 1908}- 
 -{Euthycaelus Simon, 1889}- 
 -{Grammostola Simon, 1892}- 
 -{Guyruita Guadanucci, Lucas, Indicatti & Yamamoto, 2007}- 
 -{Hapalopus Ausserer, 1875}- 
 -{Hapalotremus Simon, 1903}- 
 -{Haploclastus Simon, 1892}- 
 -{Haplocosmia Schmidt & von Wirth, 1996}- 
 -{Harpactira Ausserer, 1871}- 
 -{Harpactirella Purcell, 1902}- 
 -{Hemirrhagus Simon, 1903}- 
 -{Heterophrictus Pocock, 1900}- 
 -{Heteroscodra Pocock, 1900}- 
 -{Heterothele Karsch, 1879}- 
 -{Holothele Karsch, 1879}- 
 -{Homoeomma Ausserer, 1871}- 
 -{Hysterocrates Simon, 1892}- 
 -{Idiothele Hewitt, 1919}- 
 -{Iridopelma Pocock, 1901}- 
 -{Ischnocolus Ausserer, 1871}- 
 -{Kankuamo Perafán, Galvis & Pérez-Miles, 2016}-
 -{Kochiana Fukushima, Nagahama & Bertani, 2008}- 
 -{Lampropelma Simon, 1892}- 
 -{Lasiodora C. L. Koch, 1850}- 
 -{Lasiodorides Schmidt & Bischoff, 1997}- 
 -{Longilyra Gabriel, 2014}- 
 -{Loxomphalia Simon, 1889}- 
 -{Loxoptygus Simon, 1903}- 
 -{Lyrognathus Pocock, 1895}- 
 -{Magnacarina Mendoza, Locht, Kaderka, Medina & Pérez-Miles, 2016}- 
 -{Mascaraneus Gallon, 2005}- 
 -{Megaphobema Pocock, 1901}- 
 -{Melognathus Chamberlin, 1917}-
 -{Metriopelma Becker, 1878}- 
 -{Miaschistopus Pocock, 1897}- 
 -{Monocentropus Pocock, 1897}- 
 -{Munduruku Miglio, Bonaldo & Pérez-Miles, 2013}-
 -{Mygalarachne Ausserer, 1871}- 
 -{Myostola Simon, 1903}- 
 -{Neischnocolus Petrunkevitch, 1925}- 
 -{Neoheterophrictus Siliwal & Raven, 2012}- 
 -{Neoholothele Guadanucci & Weinmann, 2015}- 
 -{Neostenotarsus Pribik & Weinmann, 2004}- 
 -{Nesiergus Simon, 1903}-
 -{Nesipelma Schmidt & Kovařík, 1996}- 
 -{Nhandu Lucas, 1983}- 
 -{Omothymus Thorell, 1891}- 
 -{Ornithoctonus Pocock, 1892}- 
 -{Orphnaecus Simon, 1892}- 
 -{Ozopactus Simon, 1889}- 
 -{Pachistopelma Pocock, 1901}- 
 -{Pamphobeteus Pocock, 1901}- 
 -{Pelinobius Karsch, 1885}- 
 -{Phlogiellus Pocock, 1897}- 
 -{Phoneyusa Karsch, 1884}- 
 -{Phormictopus Pocock, 1901}- 
 -{Phormingochilus Pocock, 1895}- 
 -{Phrixotrichus Simon, 1889}- 
 -{Plesiopelma Pocock, 1901}- 
 -{Plesiophrictus Pocock, 1899}- 
 -{Poecilotheria Simon, 1885}- 
 -{Proshapalopus Mello-Leitão, 1923}- 
 -{Psalmopoeus Pocock, 1895}- 
 -{Psednocnemis West, Nunn & Hogg, 2012}- 
 -{Pseudhapalopus Strand, 1907}- 
 -{Pseudoclamoris Hüsser, 2018}- 
 -{Pterinochilus Pocock, 1897}- 
 -{Pterinopelma Pocock, 1901}- 
 -{Reichlingia Rudloff, 2001}- 
 -{Reversopelma Schmidt, 2001}- 
 -{Sahydroaraneus Mirza & Sanap, 2014}- 
 -{Sandinista Longhorn & Gabriel, 2019}-
 -{Schismatothele Karsch, 1879}- 
 -{Schizopelma F. O. Pickard-Cambridge, 1897}-
 -{Scopelobates Simon, 1903}- 
 -{Selenocosmia Ausserer, 1871}- 
 -{Selenogyrus Pocock, 1897}- 
 -{Selenotholus Hogg, 1902}- 
 -{Selenotypus Pocock, 1895}- 
 -{Sericopelma Ausserer, 1875}- 
 -{Sickius Soares & Camargo, 1948}- 
 -{Sphaerobothria Karsch, 1879}- 
 -{Spinosatibiapalpus Gabriel & Sherwood, 2020}-
 -{Stichoplastoris Rudloff, 1997}- 
 -{Stromatopelma Karsch, 1881}- 
 -{Tapinauchenius Ausserer, 1871}- 
 -{Theraphosa Thorell, 1870}- 
 -{Tliltocatl 
 -{Thrigmopoeus Pocock, 1899}-
 -{Thrixopelma Schmidt, 1994}-
 -{Tmesiphantes Simon, 1892}-
 -{Trichognathella Gallon, 2004}-
 -{Trichopelma Simon, 1888}- 
 -{Typhochlaena C. L. Koch, 1850}-
 -{Umbyquyra Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}- 
 -{Vitalius Lucas, Silva & Bertani, 1993}- 
 -{Xenesthis Simon, 1891}- 
 -{Ybyrapora Fukushima & Bertani, 2017}- 

Bivši rodovi:
 -{Ami Pérez-Miles, 2008 → Neischnocolus}-
 -{Barropelma Chamberlin, 1940 → Neischnocolus}-
 -{Eurypelmella Strand, 1907, nomen dubium}-
 -{Magulla Simon, 1892 → Tmesiphantes}-
 -{Melloleitaoina Gerschman & Schiapelli, 1960 → Tmesiphantes}-

Vrste 

 -{Acanthopelma beccarii Caporiacco, 1947}-
 -{Acanthopelma rufescens F. O. Pickard-Cambridge, 1897}-
 -{Acanthoscurria antillensis Pocock, 1903}-
 -{Acanthoscurria belterrensis Paula, Gabriel, Indicatti, Brescovit & Lucas, 2014}-
 -{Acanthoscurria bollei Schmidt, 2005}-
 -{Acanthoscurria borealis Schmidt & Peters, 2005}-
 -{Acanthoscurria chacoana Brèthes, 1909}-
 -{Acanthoscurria convexa (C. L. Koch, 1842)}-
 -{Acanthoscurria cordubensis Thorell, 1894}-
 -{Acanthoscurria geniculata (C. L. Koch, 1841)}-
 -{Acanthoscurria gomesiana Mello-Leitão, 1923}-
 -{Acanthoscurria hirsutissimasterni Schmidt, 2007}-
 -{Acanthoscurria insubtilis Simon, 1892}-
 -{Acanthoscurria juruenicola Mello-Leitão, 1923}-
 -{Acanthoscurria maga Simon, 1892}-
 -{Acanthoscurria minor Ausserer, 1871}-
 -{Acanthoscurria musculosa Simon, 1892}-
 -{Acanthoscurria natalensis Chamberlin, 1917}-
 -{Acanthoscurria paulensis Mello-Leitão, 1923}-
 -{Acanthoscurria proxima (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Acanthoscurria rhodothele Mello-Leitão, 1923}-
 -{Acanthoscurria sacsayhuaman Ferretti, Ochoa & Chaparro, 2016}-
 -{Acanthoscurria simoensi Vol, 2000}-
 -{Acanthoscurria sternalis Pocock, 1903}-
 -{Acanthoscurria suina Pocock, 1903}-
 -{Acanthoscurria tarda Pocock, 1903}-
 -{Acanthoscurria theraphosoides (Doleschall, 1871)}-
 -{Acanthoscurria turumban Rodríguez-Manzanilla & Bertani, 2010}-
 -{Acanthoscurria urens Vellard, 1924}-
 -{Acentropelma gutzkei (Reichling, 1997)}-
 -{Acentropelma macropus (Ausserer, 1875)}-
 -{Acentropelma sorkini (Smith, 1995)}-
 -{Acentropelma spinulosum (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)}-
 -{Aenigmarachne sinapophysis Schmidt, 2005}-
 -{Agnostopelma gardel Pérez-Miles & Weinmann, 2010}-
 -{Agnostopelma tota Pérez-Miles & Weinmann, 2010}-
 -{Aguapanela arvi Perafán, Cifuentes & Estrada, 2015}-
 -{Ami amazonica Jimenez & Bertani, 2008}-
 -{Ami armihuariensis Kaderka, 2014}-
 -{Ami bladesi Pérez-Miles, Gabriel & Gallon, 2008}-
 -{Ami caxiuana Pérez-Miles, Miglio & Bonaldo, 2008}-
 -{Ami obscura (Ausserer, 1875)}-
 -{Ami pijaos Jimenez & Bertani, 2008}-
 -{Ami weinmanni Pérez-Miles, 2008}-
 -{Ami yupanquii Pérez-Miles, Gabriel & Gallon, 2008}-
 -{Annandaliella ernakulamensis Sunil Jose & Sebastian, 2008}-
 -{Annandaliella pectinifera Gravely, 1935}-
 -{Annandaliella travancorica Hirst, 1909}-
 -{Anoploscelus celeripes Pocock, 1897}-
 -{Anoploscelus lesserti Laurent, 1946}-
 -{Antillena rickwesti (Bertani & Huff, 2013)}-
 -{Aphonopelma anax (Chamberlin, 1940)}-
 -{Aphonopelma anitahoffmannae Locht, Medina, Rojo & Vázquez, 2005}-
 -{Aphonopelma armada (Chamberlin, 1940)}-
 -{Aphonopelma atomicum Hamilton, 2016}-
 -{Aphonopelma belindae Gabriel, 2011}-
 -{Aphonopelma bicoloratum Struchen, Brändle & Schmidt, 1996}-
 -{Aphonopelma braunshausenii Tesmoingt, 1996}-
 -{Aphonopelma burica Valerio, 1980}-
 -{Aphonopelma caniceps (Simon, 1891)}-
 -{Aphonopelma catalina Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma chalcodes Chamberlin, 1940}-
 -{Aphonopelma chiricahua Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma cookei Smith, 1995}-
 -{Aphonopelma crinirufum (Valerio, 1980)}-
 -{Aphonopelma crinitum (Pocock, 1901)}-
 -{Aphonopelma duplex (Chamberlin, 1925)}-
 -{Aphonopelma eustathes (Chamberlin, 1940)}-
 -{Aphonopelma eutylenum Chamberlin, 1940}-
 -{Aphonopelma gabeli Smith, 1995}-
 -{Aphonopelma geotoma (Chamberlin, 1937)}-
 -{Aphonopelma gertschi Smith, 1995}-
 -{Aphonopelma griseum Chamberlin, 1940}-
 -{Aphonopelma hageni (Strand, 1906)}-
 -{Aphonopelma helluo (Simon, 1891)}-
 -{Aphonopelma hentzi (Girard, 1852)}-
 -{Aphonopelma hesperum (Chamberlin, 1917)}-
 -{Aphonopelma icenoglei Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma iodius (Chamberlin & Ivie, 1939)}-
 -{Aphonopelma johnnycashi Hamilton, 2016}-
 -{Aphonopelma joshua Prentice, 1997}-
 -{Aphonopelma lanceolatum (Simon, 1891)}-
 -{Aphonopelma latens (Chamberlin, 1917)}-
 -{Aphonopelma levii Smith, 1995}-
 -{Aphonopelma madera Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma mareki Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma marxi (Simon, 1891)}-
 -{Aphonopelma moderatum (Chamberlin & Ivie, 1939)}-
 -{Aphonopelma moellendorfi Hamilton, 2016}-
 -{Aphonopelma mojave Prentice, 1997}-
 -{Aphonopelma mooreae Smith, 1995}-
 -{Aphonopelma nayaritum Chamberlin, 1940}-
 -{Aphonopelma pallidum (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)}-
 -{Aphonopelma paloma Prentice, 1993}-
 -{Aphonopelma parvum Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma peloncillo Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma phasmus Chamberlin, 1940}-
 -{Aphonopelma platnicki Smith, 1995}-
 -{Aphonopelma prenticei Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma prosoicum Chamberlin, 1940}-
 -{Aphonopelma ruedanum Chamberlin, 1940}-
 -{Aphonopelma saguaro Hamilton, 2016}-
 -{Aphonopelma sclerothrix (Valerio, 1980)}-
 -{Aphonopelma seemanni (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)}-
 -{Aphonopelma serratum (Simon, 1891)}-
 -{Aphonopelma steindachneri (Ausserer, 1875)}-
 -{Aphonopelma stoicum (Chamberlin, 1925)}-
 -{Aphonopelma superstitionense Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016}-
 -{Aphonopelma truncatum (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)}-
 -{Aphonopelma vorhiesi (Chamberlin & Ivie, 1939)}-
 -{Aphonopelma xanthochromum (Valerio, 1980)}-
 -{Aphonopelma xwalxwal Hamilton, 2016}-
 -{Augacephalus breyeri (Hewitt, 1919)}-
 -{Augacephalus ezendami (Gallon, 2001)}-
 -{Augacephalus junodi (Simon, 1904)}-
 -{Avicularia avicularia (Linnaeus, 1758)}-
 -{Avicularia caei Fukushima & Bertani, 2017}-
 -{Avicularia glauca Simon, 1891}-
 -{Avicularia hirschii Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt, 2006}-
 -{Avicularia juruensis Mello-Leitão, 1923}-
 -{Avicularia lynnae Fukushima & Bertani, 2017}-
 -{Avicularia merianae Fukushima & Bertani, 2017}-
 -{Avicularia minatrix Pocock, 1903}-
 -{Avicularia purpurea Kirk, 1990}-
 -{Avicularia rufa Schiapelli & Gerschman, 1945}-
 -{Avicularia taunayi (Mello-Leitão, 1920)}-
 -{Avicularia variegata F. O. Pickard-Cambridge, 1896}-
 -{Bacillochilus xenostridulans Gallon, 2010}-
 -{Barropelma parvior (Chamberlin & Ivie, 1936)}-
 -{Batesiella crinita Pocock, 1903}-
 -{Birupes simoroxigorum Gabriel & Sherwood, 2019}-
 -{Bistriopelma lamasi Kaderka, 2015}-
 -{Bistriopelma matuskai Kaderka, 2015}-
 -{Bistriopelma titicaca Kaderka, 2017}-
 -{Bonnetina alagoni Locht & Medina, 2008}-
 -{Bonnetina aviae Estrada-Alvarez & Locht, 2011}-
 -{Bonnetina cyaneifemur Vol, 2000}-
 -{Bonnetina flammigera Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina hijmenseni Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina hobbit Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina julesvernei Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina juxtantricola Ortiz & Francke, 2015}-
 -{Bonnetina malinalli Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina megagyna Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina minax Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina papalutlensis Mendoza, 2012}-
 -{Bonnetina tanzeri Schmidt, 2012}-
 -{Bonnetina tenuiverpis Ortiz & Francke, 2015}-
 -{Bonnetina tindoo Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina unam Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Bonnetina vittata Ortiz & Francke, 2017}-
 -{Brachionopus annulatus Purcell, 1903}-
 -{Brachionopus leptopelmiformis Strand, 1907}-
 -{Brachionopus pretoriae Purcell, 1904}-
 -{Brachionopus robustus Pocock, 1897}-
 -{Brachionopus tristis Purcell, 1903}-
 -{Brachypelma albiceps Pocock, 1903}-
 -{Brachypelma albopilosum Valerio, 1980}-
 -{Brachypelma andrewi Schmidt, 1992}-
 -{Brachypelma auratum Schmidt, 1992}-
 -{Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917)}-
 -{Brachypelma baumgarteni Smith, 1993}-
 -{Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1993}-
 -{Brachypelma emilia (White, 1856)}-
 -{Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925)}-
 -{Brachypelma fossorium Valerio, 1980}-
 -{Brachypelma hamorii Tesmoingt, Cleton & Verdez, 1997}-
 -{Brachypelma kahlenbergi Rudloff, 2008}-
 -{Brachypelma klaasi (Schmidt & Krause, 1994)}-
 -{Brachypelma sabulosum (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)}-
 -{Brachypelma schroederi Rudloff, 2003}-
 -{Brachypelma smithi (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)}-
 -{Brachypelma vagans (Ausserer, 1875)}-
 -{Brachypelma verdezi Schmidt, 2003}-
 -{Bumba cabocla (Pérez-Miles, 2000)}-
 -{Bumba horrida (Schmidt, 1994)}-
 -{Bumba lennoni Pérez-Miles, Bonaldo & Miglio, 2014}-
 -{Bumba pulcherrimaklaasi (Schmidt, 1991)}-
 -{Cardiopelma mascatum Vol, 1999}-
 -{Caribena laeta (C. L. Koch, 1842)}-
 -{Caribena versicolor (Walckenaer, 1837)}-
 -{Catanduba araguaia Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012}-
 -{Catanduba canabrava Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012}-
 -{Catanduba flavohirta (Simon, 1889)}-
 -{Catanduba peruacu Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012}-
 -{Catanduba piauiensis Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012}-
 -{Catanduba simoni (Soares & Camargo, 1948)}-
 -{Catanduba tuskae Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012}-
 -{Catumiri argentinense (Mello-Leitão, 1941)}-
 -{Catumiri chicaoi Guadanucci, 2004}-
 -{Catumiri parvum (Keyserling, 1878)}-
 -{Catumiri petropolium Guadanucci, 2004}-
 -{Ceratogyrus attonitifer Engelbrecht, 2019}-
 -{Ceratogyrus brachycephalus Hewitt, 1919}-
 -{Ceratogyrus darlingi Pocock, 1897}-
 -{Ceratogyrus dolichocephalus Hewitt, 1919}-
 -{Ceratogyrus hillyardi (Smith, 1990)}-
 -{Ceratogyrus marshalli Pocock, 1897}-
 -{Ceratogyrus meridionalis (Hirst, 1907)}-
 -{Ceratogyrus paulseni Gallon, 2005}-
 -{Ceratogyrus pillansi (Purcell, 1902)}-
 -{Ceratogyrus sanderi Strand, 1906}-
 -{Chaetopelma altugkadirorum Gallon, Gabriel & Tansley, 2012}-
 -{Chaetopelma concolor (Simon, 1873)}-
 -{Chaetopelma karlamani Vollmer, 1997}-
 -{Chaetopelma lymberakisi Chatzaki & Komnenov, 2019}-
 -{Chaetopelma olivaceum (C. L. Koch, 1841)}-
 -{Chaetopelma turkesi Topcu & Demircan, 2014}-
 -{Chaetopelma webborum Smith, 1990}-
 -{Chilobrachys andersoni (Pocock, 1895)}-
 -{Chilobrachys annandalei Simon, 1901}-
 -{Chilobrachys assamensis Hirst, 1909}-
 -{Chilobrachys bicolor (Pocock, 1895)}-
 -{Chilobrachys brevipes (Thorell, 1897)}-
 -{Chilobrachys dyscolus (Simon, 1886)}-
 -{Chilobrachys femoralis Pocock, 1900}-
 -{Chilobrachys fimbriatus Pocock, 1899}-
 -{Chilobrachys flavopilosus (Simon, 1884)}-
 -{Chilobrachys fumosus (Pocock, 1895)}-
 -{Chilobrachys guangxiensis (Yin & Tan, 2000)}-
 -{Chilobrachys hardwickei (Pocock, 1895)}-
 -{Chilobrachys himalayensis (Tikader, 1977)}-
 -{Chilobrachys huahini Schmidt & Huber, 1996}-
 -{Chilobrachys hubei Song & Zhao, 1988}-
 -{Chilobrachys khasiensis (Tikader, 1977)}-
 -{Chilobrachys liboensis Zhu & Zhang, 2008}-
 -{Chilobrachys nitelinus Karsch, 1892}-
 -{Chilobrachys oculatus (Thorell, 1895)}-
 -{Chilobrachys paviei (Simon, 1886)}-
 -{Chilobrachys pococki (Thorell, 1897)}-
 -{Chilobrachys sericeus (Thorell, 1895)}-
 -{Chilobrachys soricinus (Thorell, 1887)}-
 -{Chilobrachys stridulans (Wood Mason, 1877)}-
 -{Chilobrachys subarmatus (Thorell, 1891)}-
 -{Chilobrachys thorelli Pocock, 1900}-
 -{Chilobrachys tschankhoensis Schenkel, 1963}-
 -{Chromatopelma cyaneopubescens (Strand, 1907)}-
 -{Citharacanthus alayoni Rudloff, 1995}-
 -{Citharacanthus alvarezi Estrada-Alvarez, Guadarrama & Martínez, 2013}-
 -{Citharacanthus cyaneus (Rudloff, 1994)}-
 -{Citharacanthus livingstoni Schmidt & Weinmann, 1996}-
 -{Citharacanthus longipes (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)}-
 -{Citharacanthus meermani Reichling & West, 2000}-
 -{Citharacanthus niger Franganillo, 1931}-
 -{Citharacanthus sargi (Strand, 1907)}-
 -{Citharacanthus spinicrus (Latreille, 1819)}-
 -{Citharognathus hosei Pocock, 1895}-
 -{Citharognathus tongmianensis Zhu, Li & Song, 2002}-
 -{Clavopelma tamaulipeca (Chamberlin, 1937)}-
 -{Coremiocnemis cunicularia (Simon, 1892)}-
 -{Coremiocnemis hoggi West & Nunn, 2010}-
 -{Coremiocnemis kotacana West & Nunn, 2010}-
 -{Coremiocnemis obscura West & Nunn, 2010}-
 -{Coremiocnemis tropix Raven, 2005}-
 -{Coremiocnemis valida Pocock, 1895}-
 -{Cotztetlana omiltemi Mendoza, 2012}-
 -{Cotztetlana villadai Estrada-Alvarez, 2014}-
 -{Crassicrus bidxigui Candia-Ramírez & Francke, 2017}-
 -{Crassicrus cocona Candia-Ramírez & Francke, 2017}-
 -{Crassicrus lamanai Reichling & West, 1996}-
 -{Crassicrus tochtli Candia-Ramírez & Francke, 2017}-
 -{Crassicrus yumkimil Candia-Ramírez & Francke, 2017}-
 -{Cubanana cristinae Ortiz, 2008}-
 -{Cyclosternum familiare (Simon, 1889)}-
 -{Cyclosternum garbei (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Cyclosternum gaujoni Simon, 1889}-
 -{Cyclosternum janthinum (Simon, 1889)}-
 -{Cyclosternum kochi (Ausserer, 1871)}-
 -{Cyclosternum ledezmae (Vol, 2001)}-
 -{Cyclosternum palomeranum West, 2000}-
 -{Cyclosternum rufohirtum (Simon, 1889)}-
 -{Cyclosternum schmardae Ausserer, 1871}-
 -{Cyclosternum spinopalpus (Schaefer, 1996)}-
 -{Cyclosternum viridimonte Valerio, 1982}-
 -{Cyriocosmus aueri Kaderka, 2016}-
 -{Cyriocosmus bertae Pérez-Miles, 1998}-
 -{Cyriocosmus bicolor (Schiapelli & Gerschman, 1945)}-
 -{Cyriocosmus blenginii Pérez-Miles, 1998}-
 -{Cyriocosmus elegans (Simon, 1889)}-
 -{Cyriocosmus fasciatus (Mello-Leitão, 1930)}-
 -{Cyriocosmus fernandoi Fukushima, Bertani & da Silva, 2005}-
 -{Cyriocosmus giganteus Kaderka, 2016}-
 -{Cyriocosmus hoeferi Kaderka, 2016}-
 -{Cyriocosmus itayensis Kaderka, 2016}-
 -{Cyriocosmus leetzi Vol, 1999}-
 -{Cyriocosmus nicholausgordoni Kaderka, 2016}-
 -{Cyriocosmus nogueiranetoi Fukushima, Bertani & da Silva, 2005}-
 -{Cyriocosmus perezmilesi Kaderka, 2007}-
 -{Cyriocosmus peruvianus Kaderka, 2016}-
 -{Cyriocosmus pribiki Pérez-Miles & Weinmann, 2009}-
 -{Cyriocosmus ritae Pérez-Miles, 1998}-
 -{Cyriocosmus sellatus (Simon, 1889)}-
 -{Cyriocosmus venezuelensis Kaderka, 2010}-
 -{Cyriocosmus versicolor (Simon, 1897)}-
 -{Cyriocosmus williamlamari Kaderka, 2016}-
 -{Cyriopagopus albostriatus (Simon, 1886)}-
 -{Cyriopagopus doriae (Thorell, 1890)}-
 -{Cyriopagopus dromeus (Chamberlin, 1917)}-
 -{Cyriopagopus hainanus (Liang, Peng, Huang & Chen, 1999)}-
 -{Cyriopagopus lividus (Smith, 1996)}-
 -{Cyriopagopus longipes (von Wirth & Striffler, 2005)}-
 -{Cyriopagopus minax (Thorell, 1897)}-
 -{Cyriopagopus paganus Simon, 1887}-
 -{Cyriopagopus robustus (Strand, 1907)}-
 -{Cyriopagopus salangense (Strand, 1907)}-
 -{Cyriopagopus schmidti (von Wirth, 1991)}-
 -{Cyriopagopus vonwirthi (Schmidt, 2005)}-
 -{Cyrtopholis agilis Pocock, 1903}-
 -{Cyrtopholis anacanta Franganillo, 1935}-
 -{Cyrtopholis annectans Chamberlin, 1917}-
 -{Cyrtopholis bartholomaei (Latreille, 1832)}-
 -{Cyrtopholis bonhotei (F. O. Pickard-Cambridge, 1901)}-
 -{Cyrtopholis bryantae Rudloff, 1995}-
 -{Cyrtopholis culebrae (Petrunkevitch, 1929)}-
 -{Cyrtopholis cursor (Ausserer, 1875)}-
 -{Cyrtopholis femoralis Pocock, 1903}-
 -{Cyrtopholis flavostriata Schmidt, 1995}-
 -{Cyrtopholis gibbosa Franganillo, 1936}-
 -{Cyrtopholis innocua (Ausserer, 1871)}-
 -{Cyrtopholis intermedia (Ausserer, 1875)}-
 -{Cyrtopholis ischnoculiformis (Franganillo, 1926)}-
 -{Cyrtopholis jamaicola Strand, 1908}-
 -{Cyrtopholis major (Franganillo, 1926)}-
 -{Cyrtopholis media Chamberlin, 1917}-
 -{Cyrtopholis obsoleta (Franganillo, 1935)}-
 -{Cyrtopholis plumosa Franganillo, 1931}-
 -{Cyrtopholis portoricae Chamberlin, 1917}-
 -{Cyrtopholis ramsi Rudloff, 1995}-
 -{Cyrtopholis regibbosa Rudloff, 1994}-
 -{Cyrtopholis respina Franganillo, 1935}-
 -{Cyrtopholis unispina Franganillo, 1926}-
 -{Davus fasciatus O. Pickard-Cambridge, 1892}-
 -{Davus pentaloris (Simon, 1888)}-
 -{Davus ruficeps (Simon, 1891)}-
 -{Davus santos Gabriel, 2016}-
 -{Dolichothele auratum (Vellard, 1924)}-
 -{Dolichothele bolivianum (Vol, 2001)}-
 -{Dolichothele camargorum Revollo, da Silva & Bertani, 2017}-
 -{Dolichothele diamantinensis (Bertani, Santos & Righi, 2009)}-
 -{Dolichothele dominguense (Guadanucci, 2007)}-
 -{Dolichothele exilis Mello-Leitão, 1923}-
 -{Dolichothele mineirum (Guadanucci, 2011)}-
 -{Dolichothele mottai Revollo, da Silva & Bertani, 2017}-
 -{Dolichothele rufoniger (Guadanucci, 2007)}-
 -{Dolichothele tucuruiense (Guadanucci, 2007)}-
 -{Encyocratella olivacea Strand, 1907}-
 -{Encyocrates raffrayi Simon, 1892}-
 -{Ephebopus cyanognathus West & Marshall, 2000}-
 -{Ephebopus foliatus West, Marshall, Fukushima & Bertani, 2008}-
 -{Ephebopus murinus (Walckenaer, 1837)}-
 -{Ephebopus rufescens West & Marshall, 2000}-
 -{Ephebopus uatuman Lucas, Silva & Bertani, 1992}-
 -{Euathlus affinis (Nicolet, 1849)}-
 -{Euathlus antai Perafán & Pérez-Miles, 2014}-
 -{Euathlus atacama Perafán & Pérez-Miles, 2014}-
 -{Euathlus condorito Perafán & Pérez-Miles, 2014}-
 -{Euathlus diamante Ferretti, 2015}-
 -{Euathlus manicata (Simon, 1892)}-
 -{Euathlus parvulus (Pocock, 1903)}-
 -{Euathlus sagei Ferretti, 2015}-
 -{Euathlus tenebrarum Ferretti, 2015}-
 -{Euathlus truculentus L. Koch, 1875}-
 -{Eucratoscelus constrictus (Gerstäcker, 1873)}-
 -{Eucratoscelus pachypus Schmidt & von Wirth, 1990}-
 -{Eumenophorus clementsi Pocock, 1897}-
 -{Eumenophorus murphyorum Smith, 1990}-
 -{Eumenophorus stridulantissimus (Strand, 1907)}-
 -{Eupalaestrus campestratus (Simon, 1891)}-
 -{Eupalaestrus guyanus (Simon, 1892)}-
 -{Eupalaestrus larae Ferretti & Barneche, 2012}-
 -{Eupalaestrus spinosissimus Mello-Leitão, 1923}-
 -{Eupalaestrus weijenberghi (Thorell, 1894)}-
 -{Euphrictus spinosus Hirst, 1908}-
 -{Euphrictus squamosus (Benoit, 1965)}-
 -{Eurypelmella masculina Strand, 1907}-
 -{Euthycaelus amandae Guadanucci & Weinmann, 2014}-
 -{Euthycaelus colonica Simon, 1889}-
 -{Euthycaelus guane Valencia-Cuellar, Perafán & Guadanucci, 2019}-
 -{Euthycaelus norae Guadanucci & Weinmann, 2014}-
 -{Grammostola actaeon (Pocock, 1903)}-
 -{Grammostola alticeps (Pocock, 1903)}-
 -{Grammostola andreleetzi Vol, 2008}-
 -{Grammostola anthracina (C. L. Koch, 1842)}-
 -{Grammostola borelli (Simon, 1897)}-
 -{Grammostola burzaquensis Ibarra, 1946}-
 -{Grammostola chalcothrix Chamberlin, 1917}-
 -{Grammostola diminuta Ferretti, Pompozzi, González & Pérez-Miles, 2013}-
 -{Grammostola doeringi (Holmberg, 1881)}-
 -{Grammostola gossei (Pocock, 1899)}-
 -{Grammostola grossa (Ausserer, 1871)}-
 -{Grammostola iheringi (Keyserling, 1891)}-
 -{Grammostola inermis Mello-Leitão, 1941}-
 -{Grammostola mendozae (Strand, 1907)}-
 -{Grammostola monticola (Strand, 1907)}-
 -{Grammostola porteri (Mello-Leitão, 1936)}-
 -{Grammostola pulchra Mello-Leitão, 1921}-
 -{Grammostola pulchripes (Simon, 1891)}-
 -{Grammostola quirogai Montes de Oca, D'Elía & Pérez-Miles, 2016}-
 -{Grammostola rosea (Walckenaer, 1837)}-
 -{Grammostola subvulpina (Strand, 1906)}-
 -{Grammostola vachoni Schiapelli & Gerschman, 1961}-
 -{Guyruita atlantica Guadanucci, Lucas, Indicatti & Yamamoto, 2007}-
 -{Guyruita cerrado Guadanucci, Lucas, Indicatti & Yamamoto, 2007}-
 -{Guyruita giupponii Fukushima & Bertani, 2018}-
 -{Guyruita isae Fukushima & Bertani, 2018}-
 -{Guyruita metallophila Fonseca-Ferreira, Zampaulo & Guadanucci, 2017}-
 -{Guyruita waikoshiemi (Bertani & Araújo, 2006)}-
 -{Hapalopus aymara Perdomo, Panzera & Pérez-Miles, 2009}-
 -{Hapalopus butantan (Pérez-Miles, 1998)}-
 -{Hapalopus coloratus (Valerio, 1982)}-
 -{Hapalopus formosus Ausserer, 1875}-
 -{Hapalopus lesleyae Gabriel, 2011}-
 -{Hapalopus nigriventris (Mello-Leitão, 1939)}-
 -{Hapalopus serrapelada Fonseca-Ferreira, Zampaulo & Guadanucci, 2017}-
 -{Hapalopus triseriatus Caporiacco, 1955}-
 -{Hapalopus variegatus (Caporiacco, 1955)}-
 -{Hapalotremus albipes Simon, 1903}-
 -{Hapalotremus carabaya Ferretti, Cavalllo, Chaparro, Ríos-Tamayo, Seimon & West, 2018}-
 -{Hapalotremus chasqui Ferretti, Cavalllo, Chaparro, Ríos-Tamayo, Seimon & West, 2018}-
 -{Hapalotremus chespiritoi Ferretti, Cavalllo, Chaparro, Ríos-Tamayo, Seimon & West, 2018}-
 -{Hapalotremus kuka Ferretti, Cavalllo, Chaparro, Ríos-Tamayo, Seimon & West, 2018}-
 -{Hapalotremus major (Chamberlin, 1916)}-
 -{Hapalotremus marcapata Ferretti, Cavalllo, Chaparro, Ríos-Tamayo, Seimon & West, 2018}-
 -{Hapalotremus martinorum Cavallo & Ferretti, 2015}-
 -{Hapalotremus perezmilesi Ferretti, Cavalllo, Chaparro, Ríos-Tamayo, Seimon & West, 2018}-
 -{Hapalotremus vilcanota Ferretti, Cavalllo, Chaparro, Ríos-Tamayo, Seimon & West, 2018}-
 -{Haploclastus cervinus Simon, 1892}-
 -{Haploclastus devamatha Prasanth & Sunil Jose, 2014}-
 -{Haploclastus kayi Gravely, 1915}-
 -{Haploclastus nilgirinus Pocock, 1899}-
 -{Haploclastus satyanus (Barman, 1978)}-
 -{Haploclastus tenebrosus Gravely, 1935}-
 -{Haploclastus validus (Pocock, 1899)}-
 -{Haplocosmia himalayana (Pocock, 1899)}-
 -{Haplocosmia nepalensis Schmidt & von Wirth, 1996}-
 -{Harpactira atra (Latreille, 1832)}-
 -{Harpactira baviana Purcell, 1903}-
 -{Harpactira cafreriana (Walckenaer, 1837)}-
 -{Harpactira chrysogaster Pocock, 1897}-
 -{Harpactira curator Pocock, 1898}-
 -{Harpactira curvipes Pocock, 1897}-
 -{Harpactira dictator Purcell, 1902}-
 -{Harpactira gigas Pocock, 1898}-
 -{Harpactira guttata Strand, 1907}-
 -{Harpactira hamiltoni Pocock, 1902}-
 -{Harpactira lineata Pocock, 1897}-
 -{Harpactira lyrata (Simon, 1892)}-
 -{Harpactira marksi Purcell, 1902}-
 -{Harpactira namaquensis Purcell, 1902}-
 -{Harpactira pulchripes Pocock, 1901}-
 -{Harpactira tigrina Ausserer, 1875}-
 -{Harpactirella domicola Purcell, 1903}-
 -{Harpactirella helenae Purcell, 1903}-
 -{Harpactirella insidiosa (Denis, 1960)}-
 -{Harpactirella karrooica Purcell, 1902}-
 -{Harpactirella lapidaria Purcell, 1908}-
 -{Harpactirella lightfooti Purcell, 1902}-
 -{Harpactirella longipes Purcell, 1902}-
 -{Harpactirella magna Purcell, 1903}-
 -{Harpactirella overdijki Gallon, 2010}-
 -{Harpactirella schwarzi Purcell, 1904}-
 -{Harpactirella spinosa Purcell, 1908}-
 -{Harpactirella treleaveni Purcell, 1902}-
 -{Hemirrhagus akheronteus Mendoza & Francke, 2018}-
 -{Hemirrhagus benzaa Mendoza, 2014}-
 -{Hemirrhagus billsteelei Mendoza & Francke, 2018}-
 -{Hemirrhagus cervinus (Simon, 1891)}-
 -{Hemirrhagus chilango Pérez-Miles & Locht, 2003}-
 -{Hemirrhagus coztic Pérez-Miles & Locht, 2003}-
 -{Hemirrhagus diablo Mendoza & Francke, 2018}-
 -{Hemirrhagus elliotti (Gertsch, 1973)}-
 -{Hemirrhagus embolulatus Mendoza, 2014}-
 -{Hemirrhagus eros Pérez-Miles & Locht, 2003}-
 -{Hemirrhagus franckei Mendoza, 2014}-
 -{Hemirrhagus gertschi Pérez-Miles & Locht, 2003}-
 -{Hemirrhagus grieta (Gertsch, 1982)}-
 -{Hemirrhagus guichi Mendoza, 2014}-
 -{Hemirrhagus kalebi Mendoza & Francke, 2018}-
 -{Hemirrhagus lochti Estrada-Alvarez, 2014}-
 -{Hemirrhagus mitchelli (Gertsch, 1982)}-
 -{Hemirrhagus nahuanus (Gertsch, 1982)}-
 -{Hemirrhagus ocellatus Pérez-Miles & Locht, 2003}-
 -{Hemirrhagus papalotl Pérez-Miles & Locht, 2003}-
 -{Hemirrhagus perezmilesi García-Villafuerte & Locht, 2010}-
 -{Hemirrhagus pernix (Ausserer, 1875)}-
 -{Hemirrhagus puebla (Gertsch, 1982)}-
 -{Hemirrhagus reddelli (Gertsch, 1973)}-
 -{Hemirrhagus sprousei Mendoza & Francke, 2018}-
 -{Hemirrhagus stygius (Gertsch, 1971)}-
 -{Hemirrhagus valdezi Mendoza, 2014}-
 -{Heterophrictus aareyensis Mirza & Sanap, 2014}-
 -{Heterophrictus blatteri (Gravely, 1935)}-
 -{Heterophrictus milleti Pocock, 1900}-
 -{Heterophrictus raveni Mirza & Sanap, 2014}-
 -{Heteroscodra crassipes Hirst, 1907}-
 -{Heteroscodra maculata Pocock, 1900}-
 -{Heterothele affinis Laurent, 1946}-
 -{Heterothele atropha Simon, 1907}-
 -{Heterothele caudicula (Simon, 1886)}-
 -{Heterothele darcheni (Benoit, 1966)}-
 -{Heterothele decemnotata (Simon, 1891)}-
 -{Heterothele gabonensis (Lucas, 1858)}-
 -{Heterothele honesta Karsch, 1879}-
 -{Heterothele hullwilliamsi Smith, 1990}-
 -{Heterothele ogbunikia Smith, 1990}-
 -{Heterothele spinipes Pocock, 1897}-
 -{Heterothele villosella Strand, 1907}-
 -{Holothele culebrae (Petrunkevitch, 1929)}-
 -{Holothele denticulata (Franganillo, 1930)}-
 -{Holothele longipes (L. Koch, 1875)}-
 -{Holothele shoemakeri (Petrunkevitch, 1926)}-
 -{Holothele sulfurensis Maréchal, 2005}-
 -{Homoeomma bicolor Sherwood, Gabriel & Longhorn, 2018}-
 -{Homoeomma brasilianum (Chamberlin, 1917)}-
 -{Homoeomma chilensis Montenegro & Aguilera, 2018}-
 -{Homoeomma elegans (Gerschman & Schiapelli, 1958)}-
 -{Homoeomma familiare Bertkau, 1880}-
 -{Homoeomma hirsutum (Mello-Leitão, 1935)}-
 -{Homoeomma humile Vellard, 1924}-
 -{Homoeomma montanum (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Homoeomma nigrum (Walckenaer, 1837)}-
 -{Homoeomma orellanai Montenegro & Aguilera, 2018}-
 -{Homoeomma peruvianum (Chamberlin, 1916)}-
 -{Homoeomma pictum (Pocock, 1903)}-
 -{Homoeomma strabo (Simon, 1892)}-
 -{Homoeomma stradlingi O. Pickard-Cambridge, 1881}-
 -{Homoeomma uruguayense (Mello-Leitão, 1946)}-
 -{Homoeomma villosum (Keyserling, 1891)}-
 -{Hysterocrates affinis Strand, 1907}-
 -{Hysterocrates apostolicus Pocock, 1900}-
 -{Hysterocrates celerierae (Smith, 1990)}-
 -{Hysterocrates crassipes Pocock, 1897}-
 -{Hysterocrates didymus Pocock, 1900}-
 -{Hysterocrates ederi Charpentier, 1995}-
 -{Hysterocrates efuliensis (Smith, 1990)}-
 -{Hysterocrates elephantiasis (Berland, 1917)}-
 -{Hysterocrates gigas Pocock, 1897}-
 -{Hysterocrates greeffi (Karsch, 1884)}-
 -{Hysterocrates greshoffi (Simon, 1891)}-
 -{Hysterocrates haasi Strand, 1906}-
 -{Hysterocrates hercules Pocock, 1900}-
 -{Hysterocrates laticeps Pocock, 1897}-
 -{Hysterocrates maximus Strand, 1906}-
 -{Hysterocrates ochraceus Strand, 1907}-
 -{Hysterocrates robustus Pocock, 1900}-
 -{Hysterocrates scepticus Pocock, 1900}-
 -{Hysterocrates sjostedti (Thorell, 1899)}-
 -{Hysterocrates spellenbergi Strand, 1906}-
 -{Hysterocrates vosseleri Strand, 1906}-
 -{Hysterocrates weileri Strand, 1906}-
 -{Idiothele mira Gallon, 2010}-
 -{Idiothele nigrofulva (Pocock, 1898)}-
 -{Iridopelma hirsutum Pocock, 1901}-
 -{Iridopelma katiae Bertani, 2012}-
 -{Iridopelma marcoi Bertani, 2012}-
 -{Iridopelma oliveirai Bertani, 2012}-
 -{Iridopelma vanini Bertani, 2012}-
 -{Iridopelma zorodes (Mello-Leitão, 1926)}-
 -{Ischnocolus elongatus (Simon, 1873)}-
 -{Ischnocolus hancocki Smith, 1990}-
 -{Ischnocolus ignoratus Guadanucci & Wendt, 2014}-
 -{Ischnocolus jickelii L. Koch, 1875}-
 -{Ischnocolus rubropilosus Keyserling, 1891}-
 -{Ischnocolus tomentosus Thorell, 1899}-
 -{Ischnocolus valentinus (Dufour, 1820)}-
 -{Kankuamo marquezi Perafán, Galvis & Gutiérrez, 2016}-
 -{Kochiana brunnipes (C. L. Koch, 1842)}-
 -{Lampropelma nigerrimum Simon, 1892}-
 -{Lampropelma violaceopes Abraham, 1924}-
 -{Lasiodora acanthognatha Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora benedeni Bertkau, 1880}-
 -{Lasiodora boliviana (Simon, 1892)}-
 -{Lasiodora brevibulba (Valerio, 1980)}-
 -{Lasiodora carinata (Valerio, 1980)}-
 -{Lasiodora citharacantha Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora cristata (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Lasiodora cryptostigma Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora curtior Chamberlin, 1917}-
 -{Lasiodora differens Chamberlin, 1917}-
 -{Lasiodora difficilis Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora dolichosterna Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora dulcicola Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora erythrocythara Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora fallax (Bertkau, 1880)}-
 -{Lasiodora fracta Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora icecu (Valerio, 1980)}-
 -{Lasiodora isabellina (Ausserer, 1871)}-
 -{Lasiodora itabunae Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora klugi (C. L. Koch, 1841)}-
 -{Lasiodora lakoi Mello-Leitão, 1943}-
 -{Lasiodora mariannae Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora moreni (Holmberg, 1876)}-
 -{Lasiodora pantherina (Keyserling, 1891)}-
 -{Lasiodora parahybana Mello-Leitão, 1917}-
 -{Lasiodora pleoplectra Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodora puriscal (Valerio, 1980)}-
 -{Lasiodora rubitarsa (Valerio, 1980)}-
 -{Lasiodora saeva (Walckenaer, 1837)}-
 -{Lasiodora spinipes Ausserer, 1871}-
 -{Lasiodora sternalis (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Lasiodora striatipes (Ausserer, 1871)}-
 -{Lasiodora subcanens Mello-Leitão, 1921}-
 -{Lasiodorides longicolli Schmidt, 2003}-
 -{Lasiodorides polycuspulatus Schmidt & Bischoff, 1997}-
 -{Lasiodorides rolinae Tesmoingt, 1999}-
 -{Lasiodorides striatus (Schmidt & Antonelli, 1996)}-
 -{Longilyra johnlonghorni Gabriel, 2014}-
 -{Loxomphalia rubida Simon, 1889}-
 -{Loxoptygus coturnatus Simon, 1903}-
 -{Loxoptygus ectypus (Simon, 1889)}-
 -{Loxoptygus erlangeri (Strand, 1906)}-
 -{Lyrognathus achilles West & Nunn, 2010}-
 -{Lyrognathus crotalus Pocock, 1895}-
 -{Lyrognathus fuscus West & Nunn, 2010}-
 -{Lyrognathus giannisposatoi Nunn & West, 2013}-
 -{Lyrognathus lessunda West & Nunn, 2010}-
 -{Lyrognathus robustus Smith, 1988}-
 -{Lyrognathus saltator Pocock, 1900}-
 -{Magnacarina aldana (West, 2000)}-
 -{Magnacarina cancer Mendoza & Locht, 2016}-
 -{Magnacarina moderata Locht, Mendoza & Medina, 2016}-
 -{Magnacarina primaverensis Mendoza & Locht, 2016}-
 -{Magulla brescoviti Indicatti, Lucas, Guadanucci & Yamamoto, 2008}-
 -{Magulla buecherli Indicatti, Lucas, Guadanucci & Yamamoto, 2008}-
 -{Magulla janeira (Keyserling, 1891)}-
 -{Magulla obesa Simon, 1892}-
 -{Mascaraneus remotus Gallon, 2005}-
 -{Megaphobema mesomelas (O. Pickard-Cambridge, 1892)}-
 -{Megaphobema peterklaasi Schmidt, 1994}-
 -{Megaphobema robustum (Ausserer, 1875)}-
 -{Megaphobema teceae Pérez-Miles, Miglio & Bonaldo, 2006}-
 -{Megaphobema velvetosoma Schmidt, 1995}-
 -{Melloleitaoina crassifemur Gerschman & Schiapelli, 1960}-
 -{Melloleitaoina mutquina Perafán & Pérez-Miles, 2014}-
 -{Melloleitaoina uru Perafán & Pérez-Miles, 2014}-
 -{Melloleitaoina yupanqui Perafán & Pérez-Miles, 2014}-
 -{Metriopelma breyeri (Becker, 1878)}-
 -{Miaschistopus tetricus (Simon, 1889)}-
 -{Monocentropus balfouri Pocock, 1897}-
 -{Monocentropus lambertoni Fage, 1922}-
 -{Monocentropus longimanus Pocock, 1903}-
 -{Munduruku bicoloratum Miglio, Bonaldo & Pérez-Miles, 2013}-
 -{Mygalarachne brevipes Ausserer, 1871}-
 -{Myostola occidentalis (Lucas, 1858)}-
 -{Neischnocolus panamanus Petrunkevitch, 1925}-
 -{Neoheterophrictus amboli Mirza & Sanap, 2014}-
 -{Neoheterophrictus bhori (Gravely, 1915)}-
 -{Neoheterophrictus crurofulvus Siliwal, Gupta & Raven, 2012}-
 -{Neoheterophrictus madraspatanus (Gravely, 1935)}-
 -{Neoheterophrictus sahyadri Siliwal, Gupta & Raven, 2012}-
 -{Neoheterophrictus smithi Mirza, Bhosale & Sanap, 2014}-
 -{Neoheterophrictus uttarakannada Siliwal, Gupta & Raven, 2012}-
 -{Neoholothele fasciaaurinigra Guadanucci & Weinmann, 2015}-
 -{Neoholothele incei (F. O. Pickard-Cambridge, 1899)}-
 -{Neostenotarsus guianensis (Caporiacco, 1954)}-
 -{Nesiergus gardineri (Hirst, 1911)}-
 -{Nesiergus halophilus Benoit, 1978}-
 -{Nesiergus insulanus Simon, 1903}-
 -{Nesipelma insulare Schmidt & Kovarík, 1996}-
 -{Nhandu carapoensis Lucas, 1983}-
 -{Nhandu cerradensis Bertani, 2001}-
 -{Nhandu chromatus Schmidt, 2004}-
 -{Nhandu coloratovillosus (Schmidt, 1998)}-
 -{Nhandu tripepii (Dresco, 1984)}-
 -{Omothymus schioedtei Thorell, 1891}-
 -{Omothymus thorelli Simon, 1901}-
 -{Ornithoctonus andersoni Pocock, 1892}-
 -{Ornithoctonus aureotibialis von Wirth & Striffler, 2005}-
 -{Ornithoctonus costalis (Schmidt, 1998)}-
 -{Orphnaecus dichromatus (Schmidt & von Wirth, 1992)}-
 -{Orphnaecus kwebaburdeos (Barrion-Dupo, Barrion & Rasalan, 2015)}-
 -{Orphnaecus pellitus Simon, 1892}-
 -{Orphnaecus philippinus (Schmidt, 1999)}-
 -{Ozopactus ernsti Simon, 1889}-
 -{Pachistopelma bromelicola Bertani, 2012}-
 -{Pachistopelma rufonigrum Pocock, 1901}-
 -{Pamphobeteus antinous Pocock, 1903}-
 -{Pamphobeteus augusti (Simon, 1889)}-
 -{Pamphobeteus crassifemur Bertani, Fukushima & Silva, 2008}-
 -{Pamphobeteus ferox (Ausserer, 1875)}-
 -{Pamphobeteus fortis (Ausserer, 1875)}-
 -{Pamphobeteus grandis Bertani, Fukushima & Silva, 2008}-
 -{Pamphobeteus insignis Pocock, 1903}-
 -{Pamphobeteus nigricolor (Ausserer, 1875)}-
 -{Pamphobeteus ornatus Pocock, 1903}-
 -{Pamphobeteus petersi Schmidt, 2002}-
 -{Pamphobeteus ultramarinus Schmidt, 1995}-
 -{Pamphobeteus verdolaga Cifuentes, Perafán & Estrada-Gomez, 2016}-
 -{Pamphobeteus vespertinus (Simon, 1889)}-
 -{Pelinobius muticus Karsch, 1885}-
 -{Phlogiellus aper (Simon, 1891)}-
 -{Phlogiellus atriceps Pocock, 1897}-
 -{Phlogiellus baeri (Simon, 1877)}-
 -{Phlogiellus bicolor Strand, 1911}-
 -{Phlogiellus bogadeki Nunn, West & von Wirth, 2016}-
 -{Phlogiellus brevipes (Thorell, 1897)}-
 -{Phlogiellus bundokalbo (Barrion & Litsinger, 1995)}-
 -{Phlogiellus inermis (Ausserer, 1871)}-
 -{Phlogiellus insulanus (Hirst, 1909)}-
 -{Phlogiellus insularis (Simon, 1877)}-
 -{Phlogiellus johnreylazoi Nunn, West & von Wirth, 2016}-
 -{Phlogiellus longipalpus Chomphuphuang, Smith, Wongvilas, Sivayyapram, Songsangchote & Warrit, 2017}-
 -{Phlogiellus moniqueverdezae Nunn, West & von Wirth, 2016}-
 -{Phlogiellus mutus (Giltay, 1935)}-
 -{Phlogiellus nebulosus (Rainbow, 1899)}-
 -{Phlogiellus obscurus (Hirst, 1909)}-
 -{Phlogiellus ornatus (Thorell, 1897)}-
 -{Phlogiellus orophilus (Thorell, 1897)}-
 -{Phlogiellus pelidnus Nunn, West & von Wirth, 2016}-
 -{Phlogiellus subinermis (Giltay, 1934)}-
 -{Phlogiellus watasei (Kishida, 1920)}-
 -{Phlogiellus xinping (Zhu & Zhang, 2008)}-
 -{Phoneyusa antilope (Simon, 1889)}-
 -{Phoneyusa belandana Karsch, 1884}-
 -{Phoneyusa bidentata Pocock, 1900}-
 -{Phoneyusa bouvieri Berland, 1917}-
 -{Phoneyusa buettneri Karsch, 1886}-
 -{Phoneyusa chevalieri Simon, 1906}-
 -{Phoneyusa cultridens Berland, 1917}-
 -{Phoneyusa gabonica (Simon, 1889)}-
 -{Phoneyusa giltayi Laurent, 1946}-
 -{Phoneyusa gracilipes (Simon, 1889)}-
 -{Phoneyusa lesserti Dresco, 1973}-
 -{Phoneyusa manicata Simon, 1907}-
 -{Phoneyusa minima (Strand, 1907)}-
 -{Phoneyusa principium Simon, 1907}-
 -{Phoneyusa rutilata (Simon, 1907)}-
 -{Phoneyusa westi Smith, 1990}-
 -{Phormictopus atrichomatus Schmidt, 1991}-
 -{Phormictopus auratus Ortiz & Bertani, 2005}-
 -{Phormictopus australis Mello-Leitão, 1941}-
 -{Phormictopus bistriatus Rudloff, 2008}-
 -{Phormictopus brasiliensis Strand, 1907}-
 -{Phormictopus cancerides (Latreille, 1806)}-
 -{Phormictopus cautus (Ausserer, 1875)}-
 -{Phormictopus cochleasvorax Rudloff, 2008}-
 -{Phormictopus cubensis Chamberlin, 1917}-
 -{Phormictopus fritzschei Rudloff, 2008}-
 -{Phormictopus jonai Rudloff, 2008}-
 -{Phormictopus melodermus Chamberlin, 1917}-
 -{Phormictopus platus Chamberlin, 1917}-
 -{Phormictopus ribeiroi Mello-Leitão, 1923}-
 -{Phormictopus schepanskii Rudloff, 2008}-
 -{Phormingochilus carpenteri Smith & Jacobi, 2015}-
 -{Phormingochilus everetti Pocock, 1895}-
 -{Phormingochilus fuchsi Strand, 1906}-
 -{Phormingochilus kirki Smith & Jacobi, 2015}-
 -{Phormingochilus pennellhewletti Smith & Jacobi, 2015}-
 -{Phrixotrichus jara Perafán & Pérez-Miles, 2014}-
 -{Phrixotrichus pucara Ferretti, 2015}-
 -{Phrixotrichus scrofa (Molina, 1782)}-
 -{Phrixotrichus vulpinus (Karsch, 1880)}-
 -{Plesiopelma aspidosperma Ferretti & Barneche, 2013}-
 -{Plesiopelma gertschi (Caporiacco, 1955)}-
 -{Plesiopelma imperatrix Piza, 1976}-
 -{Plesiopelma insulare (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Plesiopelma longisternale (Schiapelli & Gerschman, 1942)}-
 -{Plesiopelma minense (Mello-Leitão, 1943)}-
 -{Plesiopelma myodes Pocock, 1901}-
 -{Plesiopelma paganoi Ferretti & Barneche, 2013}-
 -{Plesiopelma physopus (Mello-Leitão, 1926)}-
 -{Plesiopelma rectimanum (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Plesiopelma semiaurantiacum (Simon, 1897)}-
 -{Plesiophrictus fabrei (Simon, 1892)}-
 -{Plesiophrictus linteatus (Simon, 1891)}-
 -{Plesiophrictus meghalayaensis Tikader, 1977}-
 -{Plesiophrictus millardi Pocock, 1899}-
 -{Plesiophrictus nilagiriensis Siliwal, Molur & Raven, 2007}-
 -{Plesiophrictus senffti (Strand, 1907)}-
 -{Plesiophrictus sericeus Pocock, 1900}-
 -{Plesiophrictus tenuipes Pocock, 1899}-
 -{Poecilotheria chaojii Mirza, Sanap & Bhosale, 2014}-
 -{Poecilotheria fasciata (Latreille, 1804)}-
 -{Poecilotheria formosa Pocock, 1899}-
 -{Poecilotheria hanumavilasumica Smith, 2004}-
 -{Poecilotheria metallica Pocock, 1899}-
 -{Poecilotheria miranda Pocock, 1900}-
 -{Poecilotheria ornata Pocock, 1899}-
 -{Poecilotheria rajaei Nanayakkara, Kirk, Dayananda, Ganehiarachchi, Vishvanath & Kusuminda, 2012}-
 -{Poecilotheria regalis Pocock, 1899}-
 -{Poecilotheria rufilata Pocock, 1899}-
 -{Poecilotheria smithi Kirk, 1996}-
 -{Poecilotheria striata Pocock, 1895}-
 -{Poecilotheria subfusca Pocock, 1895}-
 -{Poecilotheria tigrinawesseli Smith, 2006}-
 -{Poecilotheria vittata Pocock, 1895}-
 -{Proshapalopus amazonicus Bertani, 2001}-
 -{Proshapalopus anomalus Mello-Leitão, 1923}-
 -{Proshapalopus marimbai Perafán & Valencia-Cuéllar, 2018}-
 -{Proshapalopus multicuspidatus (Mello-Leitão, 1929)}-
 -{Psalmopoeus cambridgei Pocock, 1895}-
 -{Psalmopoeus ecclesiasticus Pocock, 1903}-
 -{Psalmopoeus emeraldus Pocock, 1903}-
 -{Psalmopoeus intermedius Chamberlin, 1940}-
 -{Psalmopoeus irminia Saager, 1994}-
 -{Psalmopoeus langenbucheri Schmidt, Bullmer & Thierer-Lutz, 2006}-
 -{Psalmopoeus plantaris Pocock, 1903}-
 -{Psalmopoeus pulcher Petrunkevitch, 1925}-
 -{Psalmopoeus reduncus (Karsch, 1880)}-
 -{Psalmopoeus victori Mendoza, 2014}-
 -{Psednocnemis brachyramosa (West & Nunn, 2010)}-
 -{Psednocnemis davidgohi West, Nunn & Hogg, 2012}-
 -{Psednocnemis gnathospina (West & Nunn, 2010)}-
 -{Psednocnemis imbellis (Simon, 1891)}-
 -{Psednocnemis jeremyhuffi (West & Nunn, 2010)}-
 -{Pseudhapalopus aculeatus Strand, 1907}-
 -{Pseudhapalopus spinulopalpus Schmidt & Weinmann, 1997}-
 -{Pseudhapalopus trinitatis (Pocock, 1903)}-
 -{Pseudhapalopus velox (Pocock, 1903)}-
 -{Pseudoclamoris burgessi Hüsser, 2018}-
 -{Pseudoclamoris elenae (Schmidt, 1994)}-
 -{Pseudoclamoris gigas (Caporiacco, 1954)}-
 -{Pterinochilus alluaudi Berland, 1914}-
 -{Pterinochilus andrewsmithi Gallon, 2009}-
 -{Pterinochilus chordatus (Gerstäcker, 1873)}-
 -{Pterinochilus cryptus Gallon, 2008}-
 -{Pterinochilus lapalala Gallon & Engelbrecht, 2011}-
 -{Pterinochilus lugardi Pocock, 1900}-
 -{Pterinochilus murinus Pocock, 1897}-
 -{Pterinochilus raygabrieli Gallon, 2009}-
 -{Pterinochilus simoni Berland, 1917}-
 -{Pterinochilus vorax Pocock, 1897}-
 -{Pterinopelma felipeleitei Bertani & Leal, 2016}-
 -{Pterinopelma sazimai Bertani, Nagahama & Fukushima, 2011}-
 -{Pterinopelma vitiosum (Keyserling, 1891)}-
 -{Reichlingia annae (Reichling, 1997)}-
 -{Reversopelma petersi Schmidt, 2001}-
 -{Sahydroaraneus collinus (Pocock, 1899)}-
 -{Sahydroaraneus hirsti Mirza & Sanap, 2014}-
 -{Sahydroaraneus raja (Gravely, 1915)}-
 -{Sahydroaraneus sebastiani Sunil Jose, 2017}-
 -{Schismatothele benedettii Panzera, Perdomo & Pérez-Miles, 2011}-
 -{Schismatothele hacaritama Perafán, Valencia-Cuéllar & Guadanucci, 2019}-
 -{Schismatothele inflata (Simon, 1889)}-
 -{Schismatothele kastoni (Caporiacco, 1955)}-
 -{Schismatothele lineata Karsch, 1879}-
 -{Schismatothele modesta (Simon, 1889)}-
 -{Schismatothele olsoni Guadanucci, Perafán & Valencia-Cuéllar, 2019}-
 -{Schismatothele weinmanni Guadanucci, Perafán & Valencia-Cuéllar, 2019}-
 -{Schizopelma bicarinatum F. O. Pickard-Cambridge, 1897}-
 -{Scopelobates sericeus Simon, 1903}-
 -{Selenocosmia arndsti (Schmidt & von Wirth, 1991)}-
 -{Selenocosmia aruana Strand, 1911}-
 -{Selenocosmia barensteinerae (Schmidt, Hettegger & Matthes, 2010)}-
 -{Selenocosmia compta Kulczynski, 1911}-
 -{Selenocosmia crassipes (L. Koch, 1874)}-
 -{Selenocosmia deliana Strand, 1913}-
 -{Selenocosmia effera (Simon, 1891)}-
 -{Selenocosmia fuliginea (Thorell, 1895)}-
 -{Selenocosmia hasselti Simon, 1891}-
 -{Selenocosmia hirtipes Strand, 1913}-
 -{Selenocosmia honesta Hirst, 1909}-
 -{Selenocosmia insignis (Simon, 1890)}-
 -{Selenocosmia javanensis (Walckenaer, 1837)}-
 -{Selenocosmia jiafu Zhu & Zhang, 2008}-
 -{Selenocosmia kovariki (Schmidt & Krause, 1995)}-
 -{Selenocosmia kulluensis Chamberlin, 1917}-
 -{Selenocosmia lanceolata Hogg, 1914}-
 -{Selenocosmia lanipes Ausserer, 1875}-
 -{Selenocosmia mittmannae (Barensteiner & Wehinger, 2005)}-
 -{Selenocosmia papuana Kulczynski, 1908}-
 -{Selenocosmia peerboomi (Schmidt, 1999)}-
 -{Selenocosmia pritami Dyal, 1935}-
 -{Selenocosmia raciborskii Kulczynski, 1908}-
 -{Selenocosmia samarae (Giltay, 1935)}-
 -{Selenocosmia similis Kulczynski, 1911}-
 -{Selenocosmia stirlingi Hogg, 1901}-
 -{Selenocosmia strenua (Thorell, 1881)}-
 -{Selenocosmia strubelli Strand, 1913}-
 -{Selenocosmia subvulpina Strand, 1907}-
 -{Selenocosmia sutherlandi Gravely, 1935}-
 -{Selenocosmia tahanensis Abraham, 1924}-
 -{Selenocosmia valida (Thorell, 1881)}-
 -{Selenocosmia xinhuaensis Zhu & Zhang, 2008}-
 -{Selenogyrus africanus (Simon, 1887)}-
 -{Selenogyrus aureus Pocock, 1897}-
 -{Selenogyrus austini Smith, 1990}-
 -{Selenogyrus brunneus Strand, 1907}-
 -{Selenogyrus caeruleus Pocock, 1897}-
 -{Selenotholus foelschei Hogg, 1902}-
 -{Selenotypus plumipes Pocock, 1895}-
 -{Sericopelma angustum (Valerio, 1980)}-
 -{Sericopelma commune F. O. Pickard-Cambridge, 1897}-
 -{Sericopelma dota Valerio, 1980}-
 -{Sericopelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936)}-
 -{Sericopelma fallax Mello-Leitão, 1923}-
 -{Sericopelma ferrugineum Valerio, 1980}-
 -{Sericopelma generala Valerio, 1980}-
 -{Sericopelma immensum Valerio, 1980}-
 -{Sericopelma melanotarsum Valerio, 1980}-
 -{Sericopelma panamanum (Karsch, 1880)}-
 -{Sericopelma panamense (Simon, 1891)}-
 -{Sericopelma rubronitens Ausserer, 1875}-
 -{Sericopelma silvicola Valerio, 1980}-
 -{Sericopelma upala Valerio, 1980}-
 -{Sickius longibulbi Soares & Camargo, 1948}-
 -{Sphaerobothria hoffmanni Karsch, 1879}-
 -{Stichoplastoris angustatus (Kraus, 1955)}-
 -{Stichoplastoris asterix (Valerio, 1980)}-
 -{Stichoplastoris denticulatus (Valerio, 1980)}-
 -{Stichoplastoris elusinus (Valerio, 1980)}-
 -{Stichoplastoris longistylus (Kraus, 1955)}-
 -{Stichoplastoris obelix (Valerio, 1980)}-
 -{Stichoplastoris schusterae (Kraus, 1955)}-
 -{Stichoplastoris stylipus (Valerio, 1982)}-
 -{Stromatopelma batesi (Pocock, 1902)}-
 -{Stromatopelma calceatum (Fabricius, 1793)}-
 -{Stromatopelma fumigatum (Pocock, 1900)}-
 -{Stromatopelma pachypoda (Strand, 1908)}-
 -{Stromatopelma satanas (Berland, 1917)}-
 -{Tapinauchenius brunneus Schmidt, 1995}-
 -{Tapinauchenius concolor (Caporiacco, 1947)}-
 -{Tapinauchenius cupreus Schmidt & Bauer, 1996}-
 -{Tapinauchenius latipes L. Koch, 1875}-
 -{Tapinauchenius plumipes (C. L. Koch, 1842)}-
 -{Tapinauchenius polybotes Hüsser, 2018}-
 -{Tapinauchenius rasti Hüsser, 2018}-
 -{Tapinauchenius sanctivincenti (Walckenaer, 1837)}-
 -{Tapinauchenius violaceus (Mello-Leitão, 1930)}-
 -{Theraphosa apophysis (Tinter, 1991)}-
 -{Theraphosa blondi (Latreille, 1804)}-
 -{Theraphosa stirmi Rudloff & Weinmann, 2010}-
 -{Thrigmopoeus insignis Pocock, 1899}-
 -{Thrigmopoeus truculentus Pocock, 1899}-
 -{Thrixopelma aymara (Chamberlin, 1916)}-
 -{Thrixopelma cyaneolum Schmidt, Friebolin & Friebolin, 2005}-
 -{Thrixopelma lagunas Schmidt & Rudloff, 2010}-
 -{Thrixopelma ockerti Schmidt, 1994}-
 -{Thrixopelma pruriens Schmidt, 1998}-
 -{Tmesiphantes amadoi Yamamoto, Lucas, Guadanucci & Indicatti, 2007}-
 -{Tmesiphantes aridai Gonzalez-Filho, Brescovit & Lucas, 2014}-
 -{Tmesiphantes bethaniae Yamamoto, Lucas, Guadanucci & Indicatti, 2007}-
 -{Tmesiphantes caymmii Yamamoto, Lucas, Guadanucci & Indicatti, 2007}-
 -{Tmesiphantes hypogeus Bertani, Bichuette & Pedroso, 2013}-
 -{Tmesiphantes mirim Fabiano-da-Silva, Guadanucci & DaSilva, 2015}-
 -{Tmesiphantes nubilus Simon, 1892}-
 -{Tmesiphantes perp Guadanucci & Silva, 2012}-
 -{Tmesiphantes riopretano Guadanucci & Silva, 2012}-
 -{Trichognathella schoenlandi (Pocock, 1900)}-
 -{Trichopelma affine (Simon, 1892)}-
 -{Trichopelma astutum (Simon, 1889)}-
 -{Trichopelma banksia Özdikmen & Demir, 2012}-
 -{Trichopelma coenobita (Simon, 1889)}-
 -{Trichopelma corozali (Petrunkevitch, 1929)}-
 -{Trichopelma cubanum (Simon, 1903)}-
 -{Trichopelma eucubanum Özdikmen & Demir, 2012}-
 -{Trichopelma flavicomum Simon, 1891}-
 -{Trichopelma illetabile Simon, 1888}-
 -{Trichopelma insulanum (Petrunkevitch, 1926)}-
 -{Trichopelma laselva Valerio, 1986}-
 -{Trichopelma maculatum (Banks, 1906)}-
 -{Trichopelma maddeni Esposito & Agnarsson, 2014}-
 -{Trichopelma nitidum Simon, 1888}-
 -{Trichopelma scopulatum (Fischel, 1927)}-
 -{Trichopelma spinosum (Franganillo, 1926)}-
 -{Trichopelma zebra (Petrunkevitch, 1925)}-
 -{Typhochlaena amma Bertani, 2012}-
 -{Typhochlaena costae Bertani, 2012}-
 -{Typhochlaena curumim Bertani, 2012}-
 -{Typhochlaena paschoali Bertani, 2012}-
 -{Typhochlaena seladonia (C. L. Koch, 1841)}-
 -{Umbyquyra acuminata (Schmidt & Tesmoingt, 2005)}-
 -{Umbyquyra araguaia Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Umbyquyra belterra Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Umbyquyra caxiuana Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Umbyquyra cuiaba Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Umbyquyra palmarum (Schiapelli & Gerschman, 1945)}-
 -{Umbyquyra paranaiba Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Umbyquyra sapezal Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Umbyquyra schmidti (Rudloff, 1996)}-
 -{Umbyquyra tapajos Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Umbyquyra tucurui Gargiulo, Brescovit & Lucas, 2018}-
 -{Vitalius buecherli Bertani, 2001}-
 -{Vitalius dubius (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Vitalius longisternalis Bertani, 2001}-
 -{Vitalius lucasae Bertani, 2001}-
 -{Vitalius nondescriptus (Mello-Leitão, 1926)}-
 -{Vitalius paranaensis Bertani, 2001}-
 -{Vitalius roseus (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Vitalius sorocabae (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Vitalius vellutinus (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Vitalius wacketi (Mello-Leitão, 1923)}-
 -{Xenesthis immanis (Ausserer, 1875)}-
 -{Xenesthis intermedia Schiapelli & Gerschman, 1945}-
 -{Xenesthis monstrosa Pocock, 1903}-
 -{Ybyrapora diversipes (C. L. Koch, 1842)}-
 -{Ybyrapora gamba (Bertani & Fukushima, 2009)}-
 -{Ybyrapora sooretama (Bertani & Fukushima, 2009)}-

Reference

Literatura 

 -{Platnick N I (eds Merrett P and Cameron H D) Theraphosidae in The World Spider Catalog Current online compilation, American Museum of Natural History, New York}-

Spoljašnje veze 

 -{TarantulaForum.com}-
 
 -{Tarantulas US Forum}- 
 -{Word of the Day: Tarantula and Tarantella, etymology and folklore}-
 Theraphosidae.be 
 
 Overview of Species Information for All Named Theraphosidae Divided by Subfamily 
 Listing of all currently named Theraphosidae
 American Tarantula Society Headquarters
 Amazing Tarantulas
 
 Watch Tarantula (Theraphosidae) video clips from the BBC archive on Wildlife Finder
 Theraphosidae Belgium, everything about bird eaters

Theraphosidae